Lena ist die Kurzform verschiedener weiblicher Vornamen wie Elena, Magdalena und Helena, siehe Lena (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern.

Lena wird als Künstlername verwendet von:
 Lena Meyer-Landrut (* 1991), deutsche Sängerin

Lena bzw. Léna ist der Familienname folgender Personen:

 August di Lena (* 1963), österreichischer Maler und Karikaturist
 Battista Lena (* 1960), italienischer Musiker
 Maurice Léna (1859–1928), französischer Dramatiker und Librettist
 Nijas Lena (* 1986), mazedonischer Fußballspieler
 Pierre Léna (* 1937), französischer Astrophysiker

Lena ist in den Medien der Name von:
 Lena (Testbild), ein Testbild nach einem Foto in der Computergrafik
 Lena (Lied), Lied der deutschen Band Pur aus dem Jahr 1990
 Lena – Liebe meines Lebens, deutsche Telenovela

Lena ist der Name folgender geographischer Objekte:

Flüsse:
 Lena (Arktischer Ozean), ein Fluss zum Polarmeer in Sibirien (Russland)
 Lena (Lis), ein Fluss zum Lis in Portugal
 Lena (Río Caudal), ein Fluss zum Rio Caudal in Spanien in der Region Asturien

Meerengen:
 Lena-Passage vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Regionen:
 Léna, ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso

Orte in Europa:
 Lena (Norwegen), ein Ort und der Verwaltungssitz der Kommune Østre Toten
 Lena (Spanien), ein Ort in Asturien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lena (Illinois)
 Lena (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Parke County, Indiana
 Lena (Iowa), Ort im Webster County, Iowa
 Lena (Louisiana), gemeindefreies Gebiet im Rapides Parish, Louisiana
 Lena (Mississippi), Ort im Leake County, Mississippi
 Lena (Nebraska), gemeindefreies Gebiet im Arthur County, Nebraska
 Lena (New York)
 Lena (North Carolina), Ort im Cumberland County, North Carolina
 Lena (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Miami County, Ohio
 Lena (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Morrow County, Oregon
 Lena (South Carolina)
 Lena (Texas)
 Lena (Village, Wisconsin)
 Lena (Town, Oconto County, Wisconsin)

Himmelskörper:
 (789) Lena, ein Asteroid des Hauptgürtels

Botanik:
 Lena (Rebsorte), Weißweinsorte

LENA steht als Abkürzung für:
 LENA (Leading European Newspaper Alliance), Allianz westeuropäischer Tageszeitungen

Siehe auch:
 Lena (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Leonce und Lena
 Leena
 Lehna

Abkürzung